The Legend of Zelda (computerspelserie); een serie videogames van Nintendo
The Legend of Zelda (computerspel); het eerste deel uit de gelijknamige serie
The Legend of Zelda (televisieserie); een Amerikaanse cartoonserie, gebaseerd op het eerste en tweede deel uit The Legend of Zelda-serie
Princess Zelda; een personage uit de serie van The Legend of Zelda
Link; de hoofdpersoon in de serie van The Legend of Zelda, vaak incorrect verwezen naar de naam "Zelda"